Папалукас () — греческая фамилия. Известные носители:

 Папалукас, Спирос (1892—1957) — греческий художник.
 Папалукас, Теодорос (род. 1977) — греческий баскетболист.